Dorset är en enhetskommun i Dorset grevskap i England. Distriktet har  invånare (2011). Det bildades den 1 april 2019.

Referenser

Externa länkar 

Englands distrikt
Dorset